Ан () — корейське прізвище.
 Ан Ба Ул — південнокорейський дзюдоїст.
 Ан Бьон Гин — південнокорейський дзюдоїст.
 Ан Гим Е — північнокорейська дзюдоїстка.
 Ан Джон Хван — південнокорейський футболіст.
 Ан Йон Су — південнокорейський боксер.
 Ан Йон Хак — північнокорейський футболіст.
 Ан Михайло Іванович — радянський футболіст корейського походження.
 Ан Сан Мі — південнокорейська ковзанярка.
 Ан Се Бок — північнокорейський футболіст.
 Ан Се Хьон — південнокорейська плавчиня.
 Ан Хан Бон — південнокорейський борець греко-римського стилю.
 Ан Хьон Вон — південнокорейський дипломат.
 Ан Хьон Су — південнокорейський, потім російський шорт-трековик.
 Ан Че Хьон — південнокорейський актор та модель.
 Ан Чол Хьок — північнокорейський футболіст.
 Ан Чхан Хо — відомий корейський активіст руху за незалежність, політик, педагог.

Див. також 
 Список корейських прізвищ

Корейські прізвища